, PSP, также известная как PSP FAT; PSP Slim (Slim and Lite); PSP Slim and Lite (Bright); PSP Go; PSP Street — портативная игровая консоль производства Sony Computer Entertainment. PlayStation Portable — четвёртый продукт компании Sony в линейке PlayStation. Анонс PSP состоялся на выставке E3 2003, а первая консоль была продемонстрирована публике  на пресс-конференции, проводимой Sony в рамках E3 2004.
Первые продажи консоли были начаты в Японии 12 декабря 2004 года, в Северной Америке 24 марта 2005 года, и в PAL-регионах 1 сентября 2005 года.

PlayStation Portable стала первой портативной игровой консолью, которая использовала оптический накопитель Universal Media Disc (UMD) в качестве основного носителя.

27 января 2011 года Sony анонсировала следующую портативную консоль — PlayStation Vita, известную ранее как Next Generation Portable (NGP)

История 
Sony впервые анонсировала разработку PlayStation Portable на пресс-конференции перед E3 2003. В то время как прототип не был представлен ни на самой пресс-конференции, ни на выставке E3, Sony опубликовала большое количество технических деталей о новой системе. Тогда CEO Sony Computer Entertainment Кэн Кутараги назвал устройство «Walkman XXI века» в подтверждение мультимедиа-возможностей консоли. Несколько игровых веб-сайтов были впечатлены вычислительными возможностями консоли и предвидели потенциал системы как игровой платформы.

Первые концептуальные изображения PSP появились в ноябре 2002 года на the Sony Corporate Strategy Meeting и содержали PSP с плоскими кнопками и отсутствием аналоговой «таблетки». Хотя некоторые выразили беспокойство по поводу отсутствия аналогового джойстика, эти страхи улетучились, когда PSP была официально показана на the Sony пресс-конференции во время E3 2004. В дополнении к анонсированию большего количества информации о системе и её аксессуарах Sony также обнародовала список из 99 компаний-разработчиков, которые заявили о своей поддержке новой портативной системы. На конференции также было показано несколько демо-версий игр, таких как  от Konami и  от Studio Liverpool.

Запуск в продажу 
17 октября 2004 года Sony анонсировала, что PSP будет запущена в Японии 12 декабря 2004 года. Запуск консоли прошёл успешно, с более чем 200 тыс. проданных приставок в первый день продаж. Различные цветовые вариации также продавались в тематических наборах, которые стоили дороже обычных версий примерно на 200 долларов.

3 февраля 2005 года Sony анонсировала, что PSP может быть запущена в продажу в Северной Америке 24 марта 2005 года. Некоторые резкие возражения были из-за высокой цены, которая была почти на 20 долларов больше, чем цена системы в Японии, и более чем на 100 долларов выше недавно запущенной Nintendo DS. Несмотря на проблемы, запуск PSP в Северной Америке прошёл успешно, хотя сообщения две недели спустя указывали, что система не продавалась так же хорошо, как заявляла Sony.

Технические спецификации 
Ниже приведённые спецификации относятся ко всем PSP, если не указана конкретная модель серии:

Модели

Регионы и комплектации 
PSP продавалась в четырёх основных наборах, которые различаются дополнительными аксессуарами, входящими в PSP. Базовый набор, или Base Pack (названный Core Pack в Северной Америке), содержит приставку PSP, батарею и адаптер зарядки.
Эта версия была доступна на старте в Японии, и потом была выпущена в Северной Америке и Европе.

Value Pack включает всё из Base Pack, а также: 32 МБ Memory Stick Pro Duo, наушники с дистанционным управлением, чехол и шнурок для ношения приставки. Некоторые регионы имеют модифицированные версии этого набора, который включает различные принадлежности к PSP.

Также было выпущено много эксклюзивных версий PSP, которые включают различные принадлежности, игры или фильмы.

Редизайн

PSP Slim and Lite (PSP-2000) 

PSP-2000 (продвигавшаяся в PAL-зоне как «PSP Slim & Lite» и продвигавшаяся как PSP в Северной Америке, Японии, Китае, Индии, Италии, и Португалии).
Это первый редизайн PlayStation Portable.

На E3 2007 Sony обнародовала информацию о более тонкой и лёгкой версии PlayStation Portable.
Новая PSP была представлена на 33 % легче и 19 % тоньше, чем оригинальная PSP-система. Номер модели был сменён на PSP-2000, с последующей регионно-базированной цифровой схеме (cf., соответствуя PSP-1000 цифровой схеме «старой» PSP-модели).

Она была выпущена 30 августа 2007 года в Гонконге, 5 сентября в Европе, 6 сентября в Северной Америке, 7 сентября в Южной Корее и 12 сентября в Австралии. На 8 января 2008 года через обновление прошивки добавили Skype, Wi-Fi и голосовой Интернет чат.

PSP Bright (PSP-3000) 

20 августа 2008 года, на конференции в Лейпциге, была продемонстрирована новая модель PSP с изменённым дизайном.
За основу взят дизайн Slim & Lite (PSP-2000), новая версия консоли обладает более ярким и насыщенным дисплеем, встроенным микрофоном, овальными кнопками Start, Select и Home. Новый экран обеспечивает более высокую чёткость изображения и улучшенную цветопередачу. Из несущественных изменений в дизайне можно отметить, что надпись «SONY» перебралась в верхний левый угол, и логотип PS перебрался на кнопку (HOME), а также между кнопками     сделали углубление.

Консоль поступила в продажу в Северной Америке с 14 октября 2008 года и Европе с 15 октября 2008 года.

PSP Go (PSP-N1000) 

О выпуске новой модели PSP под названием PSP Go, стало известно 30 мая 2009 года в июньском эпизоде Qore. Позже консоль была официально анонсирована 2 июня 2009 года корпорацией Sony Computer Entertainment на открытии выставки игровых достижений E3 в Лос-Анджелесе. У PSP Go полностью переделан корпус, добавлена поддержка беспроводной сети Bluetooth, размер дисплея сокращён до 3,8 дюймов (на предыдущих версиях PSP 4,3 дюйма), и уменьшен вес по сравнению с оригинальной PSP на 43 %. Вместе с этим Sony убрала UMD-дисковод, но, в отличие от предыдущих моделей, новая PSP имеет 16 ГБ внутренней флеш-памяти и поддерживает карты памяти стандарта Memory Stick Micro вместо Memory Stick Duo. Игры загружаются из интернет-магазина PlayStation Store. Скользящий механизм может скрывать главные кнопки и аналоговый джойстик, когда в них нет надобности.

Продажи PSP go стартовали 1 октября 2009 года в Северной Америке и Европе, а 1 ноября новая версия консоли появилась в Японии.

21 апреля 2011 года SCEJ (Sony Computer Entertement Japan) заявили об окончании производства PSP Go на территории Японии. Однако SCEA (Sony Computer Entertement America) не собираются останавливать производство консоли из-за немалого спроса PSP Go в Америке.

PSP Street (PSP-E1000) 

О выпуске новой модели под названием PSP-E1000 стало известно 17 августа 2011 года на игровом съезде Gamescom 2011. Данная модель является моделью экономкласса. С 26 октября 2011 года консоль появилась в продаже. У PSP-E1000 корпус, схожий с PSP-3000, но есть незначительные различия. В данной консоли нет Wi-Fi-модуля, присутствует лишь один монодинамик, тогда как в прежних модификациях консоли было два динамика, обеспечивающих стереозвук, и отсутствует микрофон, поэтому её цена меньше, чем у собратьев. Все остальные функции остались прежними.

Розничная комплектация 
Консоль PSP продавалась в трёх основных комплектациях:

 Base Pack — базовая комплектация (в Северной Америке называется Core Pack).
Включает саму консоль, руководство по эксплуатации, аккумулятор и адаптер переменного тока. Эта версия была доступна при запуске продаж в Японии, позже продажи были реализованы в Северной Америке и Европе.

 Value Pack (в некоторых регионах заменён на Entertainment Pack) содержит всё то же, что и Base Pack, также включая карту памяти Memory Stick Duo на 32 Мбайт, микрофибровую салфетку для протирки экрана, ремешок для ношения консоли на руке, наушники с пультом дистанционного управления, чехол и Demo Disc (DemoUMD). В некоторых регионах вместо Value Pack продается Entertainment Pack, который включает UMD-фильм Lords of Dogtown, игру ATV Offroad Fury: Blazin' Trails и Memory Stick Pro Duo на 1 Гбайт.
 Giga Pack содержит то же, что и Value Pack, но вместо карты памяти Memory Stick Duo на 32 Мбайт в комплекте идёт карта памяти Memory Stick Pro Duo на 1 Гбайт, кабель mini-USB для подключения консоли к компьютеру и подставка для консоли, предназначенная для удобного просмотра фильмов.

Цвета 
PlayStation Portable была доступна в различных цветовых вариациях: чёрный (piano black), кремовый (ceramic white), жемчужно-белый (pearl white) розовый (pink), сиреневый (light purple), голубой (felicia blue), мятно-зелёный (mint green), красный (deep red), нежно-розовый (rose pink), жёлтый, серебряный, золотой. Жёлтый цвет приурочен к выходу игры The Simpsons, белый и чёрный варианты доступны в Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Сингапуре, Гонконге, Австралии, Казахстане, России и Европе, в то время как розовый продаётся только в Европе (включая Россию), Гонконге и Японии.

Варианты серебристый и голубой металлик были выпущены эксклюзивно 14 декабря и 21 декабря 2006 года в Японии и Гонконге.

Вариант цвета хаки доступен покупателям коллекционного издания игры Metal Gear Solid: Portable Ops, выпущенного ограниченным тиражом в Японии.

PSP золотого цвета была выпущена в Японии .

Кроме того, сторонние компании выпускают сменные панели и виниловые плёнки с различными узорами и расцветками.

Аппаратное обеспечение

Технические характеристики 
PlayStation Portable была разработана Синъити Огасаварой для подразделения Sony Computer Entertainment корпорации Sony. Ранние модели производились в Японии, но для снижения затрат на производство оно было перемещено в Китай.

Размеры консоли — 170×74×23 мм, масса с аккумулятором — 280 грамм. Размер дисплея по диагонали — 4,3 дюйма (110 мм), соотношение сторон — 16:9, разрешение — 480×272 пикселей, количество цветов — 16 млн.

Система основана на процессоре MIPS R4000 и включает аппаратное обеспечение для декодирования мультимедиа (такого, как H.264) и векторный блок Virtual Mobile Engine. MIPS R4000 работает на частотах от 1 до 333 МГц. В 2005 году стало известно, что Sony обрезала частоту процессора для лицензионного программного обеспечения на уровне в 222 МГц, и причины этого неизвестны. Существует стороннее программное обеспечение, которое позволяет консоли работать на полной скорости в 333 МГц, однако заряд батареи в таком случае расходуется быстрее. С развитием официальных прошивок частота 333 МГц стала стандартной частотой для работы PSP, связано это было с увеличением производительности консоли для ресурсоёмких игр. В марте 2008 года появилась первая игра для PSP, которая использовала 333 МГц — God of War: Chains of Olympus.

Система имеет основное ОЗУ объёмом в 32 Мбайт (в версии PSP Slim&Lite память увеличена до 64 Мбайт) и встроенную DRAM объёмом в 4 Мбайт. В консоли нет дополнительного блока управления памятью. Также поддерживаются карточки памяти Memory Stick DUO объёмом до 32 ГБ (теоретически могут поддерживаться карты объёмом до 64 ГБ).

Графический чип работает на частоте шины (166 МГц), имеет 2 Мбайт встроенной памяти, осуществляет полигональный и NURBS-рендеринг, аппаратное освещение, отсечение, наложение текстур, сжатие текстур и тесселяцию, затуманивание, поддерживает альфа-канал, тесты глубины, вертексное смешивание для эффектов морфинга. Все операции — в 16- или 24-битном цвете. Чип также используется при просмотре изображений.

Модуль Wi-Fi в PSP поддерживает только два стандарта защиты беспроводного соединения — WEP и WPA. Наиболее стойкий на сегодня стандарт шифрования WPA2 не поддерживается. Это необходимо учитывать при настройке беспроводного роутера Wi-Fi, к которому будет подключаться PSP.

Аккумулятор 
Продолжительность работы консоли со стандартной батареей на 1200 мА·ч (1800 на PSP-100X)(PSP Street 925мАч) составляет от 3 (при игре с максимальной яркостью экрана и использованием Wi-Fi) до 10 часов (при проигрывании MP3 с выключенным экраном).

Также существуют батареи большей ёмкости, к примеру, батарея на 2400 мА·ч, что увеличивает время работы примерно на 20 %, или 3600 мА·ч, что увеличивает время, соответственно, в 2 раза. Спящий режим позволяет использовать минимум энергии батареи, при этом ОЗУ консоли остается активной, что даёт возможность моментально включить консоль для продолжения работы.

Камера, GPS и TV тюнер 

Фотокамера (go!cam 300 и 450x) и Спутниковая система навигации (go!explore — 290) GPS-адаптер были анонсированы в качестве дополнения для PSP в марте 2006 года. Камера  может снимать фотографии, записывать видео, служить контроллером в играх (invizimals и др.), работать с приложением Go!Messenger. Камеры имеют разрешение 1.3 и 0.3 megapixel соответственно. Камера была выпущена в Японии 1 ноября 2006 года по цене в 5000 йен. GPS-адаптер также поддерживал игры, в основе геймплея которых заключалось использование GPS, такие, как Metal Gear Solid: Portable Ops. ТВ-тюнер (PSP 1seg TV Tuner PSP-S310) был выпущен в сентябре 2007 года, специально для PSP slim&lite 2000, он обладает маленькой антенной и работает от самой PSP.

Прочее 
Существуют дополнительные аксессуары: микрофон, батарея увеличенной ёмкости на 3600 мА·ч, насадка на батарею, увеличивающая ёмкость до 4600 мА·ч, наушники с пультом дистанционного управления, зарядное устройство, автомобильный адаптер и адаптер переменного тока.

Игры 

Двадцать наиболее продаваемых игр для PSP:
 Grand Theft Auto: Liberty City Stories
 Monster Hunter Freedom Unite
 Monster Hunter Freedom 3
 Grand Theft Auto: Vice City Stories
 Daxter
 Ratchet & Clank: Size Matters
 Midnight Club 3: DUB Edition
 God of War: Chains of Olympus
 Crisis Core: Final Fantasy VII
 Gran Turismo (PSP)
 Medal of Honor: Heroes
 Tekken: Dark Resurrection
 Monster Hunter Freedom 2
 Need for Speed Carbon: Own the City
 LittleBigPlanet
 Dissidia: Final Fantasy
 Call of Duty: Roads to Victory
 Need for Speed: Most Wanted 5-1-0
 Metal Gear Solid: Peace Walker
 Hot Shots Golf: Open Tee

В настоящее время сервера для PlayStation Portable отключены, и загрузить игры на консоль с помощью PlayStation Network через PlayStation 3, компьютера с Media Go или напрямую через Wi-Fi невозможно. Также PSP может читать без эмулятора игры от PlayStation One. Чтобы посмотреть весь список игр, которые PSP может читать, надо в меню «игра» нажать кнопку квадрата, и появится список игр. При использовании сustom-прошивки есть возможность запустить образ диска из меню «игра»; также существуют эмуляторы старых консолей (например, Nintendo Entertainment System и Sega Mega Drive). Homebrew-программами называются самодельные приложения, которые не имеют цифровой подписи Sony и запускаются только через custom-прошивку или HEN.

Программное обеспечение

Системное программное обеспечение 

Системное программное обеспечение — это, прошивка для PlayStation Portable. Обновления добавляют новые возможности, а также вносят исправления в безопасность, для того чтобы предотвратить запуск программ, которые не имеют цифровой подписи. Обновление прошивки включает в себя изменения, внесённые предыдущими обновлениями.

Обновления прошивки добавили много различных функций, среди которых веб-браузер, поддержка Adobe Flash Player 6, аудио- и видеокодеки, поддержку различных форматов изображений, Skype, PlayStation Network, возможность подключения к PlayStation 3 для дистанционного воспроизведения видео и аудио, а также обновления безопасности.

Мультимедиа и кодеки 
Видео

С качественным видео и аудио (разрешение 480×272, битрейт 500 Кбит/с и частота дискретизации аудио 48 кГц) 22-минутный видеофайл имеет размер 55 Мбайт, и его можно записать на Memory Stick Duo.

 Формат Memory Stick Video
 MPEG-4 Simple Profile (AAC)
 Основной профиль H.264/MPEG-4 AVC (AAC)
 MP4
 Простой профиль MPEG-4 (AAC)
 Основной профиль H.264/MPEG-4 AVC (CABAC) (AAC) и базовый профиль(AAC)
 AVI
 Motion JPEG Linear (PCM)
 Motion JPEG Linear (μ-Law)
Аудио

Аудиоплеер консоли поддерживает множество кодеков и имеет поддержку визуализаторов. Ниже приведён список поддерживаемых кодеков.

 Формат Memory Stick Audio
 ATRAC3
 ATRAC3plus
 MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer3)
 MP4 (MPEG-4 AAC)
 WAV (Linear PCM)
 WMA (только стандарт Windows Media Audio 9) (воспроизведение формата WMA необходимо активировать в настройках при наличии подключения к Интернет)

Изображения

Программа просмотра поддерживает распространённые форматы изображений:

 JPEG (DCF2.0/Exif2.21)
 TIFF (В прошивке 5.50 поддержка убрана)
 BMP
 GIF
 PNG

Интерфейс 
В PlayStation Portable используется графический пользовательский интерфейс, который называется XrossMediaBar.

Стандартный фоновый цвет меню меняется в зависимости от месяца года:

Пользователь также, начиная с версии прошивки 2.00, может выбрать в качестве фона по умолчанию любой стандартный цвет или картинку из сохранённых на карту памяти.

См. также 
 Media Go

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт PlayStation Portable
 Официальная страница PlayStation Russia в Facebook
 Официальный микроблог PlayStation Russia в Twitter

Медиаплееры
Портативные мультимедийные проигрыватели
Портативные игровые системы